Die A Grupa 2005/06 war die 82. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 6. August 2005 und endete am 31. Mai 2006.

Meister wurde Lewski Sofia.

Modus 
16 Mannschaften starteten in die Saison, die aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander antraten. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.

Pirin Blagoewgrad wurde nach zwei Spieltagen die Lizenz entzogen, nachdem sie ihren Verbindlichkeiten nicht nachgekommen waren. Die zwei Ergebnisse wurden annulliert und die Saison wurde mit 15 Vereinen fortgeführt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Saison 2005/06 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06